ARA Patagonia  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини

 ARA Patagonia (1886) — бронепалубний крейсер. На службі протягом 1887-1925 років.
 ARA Patagonia (1918) — транспортний корабель
 ARA Patagonia (B-1) — танкер-заправник. Збудований у Франції у 1976 році. У 1999 році проданий Аргентині. Станом на 2019 рік перебуває на службі.

Назви військових кораблів Аргентини